Генпентаконтасеребротетрадекагадолиний — бинарное неорганическое соединение
гадолиния и серебра
с формулой AgGd,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Генпентаконтасеребротетрадекагадолиний образует кристаллы

.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 975°C  (970°C )
и имеет область гомогенности 22÷25 ат.% гадолиния.

Примечания